Cet article recense les monuments historiques du Haut-Rhin, en France.

Statistiques 
Selon les données de « Monumentum » affichées au , le Haut-Rhin compte  comportant au moins une protection au titre des monuments historiques, dont 147 sont classés et 428 sont inscrits. Le total des monuments classés et inscrits est supérieur au nombre total de monuments protégés car plusieurs d'entre eux sont à la fois classés et inscrits.

Colmar en compte 58, Riquewihr 40, Mulhouse 34, Kaysersberg 28, Rouffach 27, Ribeauvillé et Turckheim 18, Bergheim 15, Guebwiller, Neuf-Brisach et Thann 13, Ensisheim et Sainte-Marie-aux-Mines 12, Ammerschwihr et Masevaux 10. 248 communes (66 %) n'en comptent aucune.

Monuments historiques 
Du fait du nombre de protections dans certaines communes, elles font l'objet d'une liste distincte :
 pour Ammerschwihr, voir la liste des monuments historiques d'Ammerschwihr
 pour Bergheim, voir la liste des monuments historiques de Bergheim
 pour Colmar, voir la liste des monuments historiques de Colmar
 pour Ensisheim, voir la liste des monuments historiques d'Ensisheim
 pour Guebwiller, voir la liste des monuments historiques de Guebwiller
 pour Kaysersberg, voir la liste des monuments historiques de Kaysersberg
 pour Masevaux, voir la liste des monuments historiques de Masevaux
 pour Mulhouse, voir la liste des monuments historiques de Mulhouse
 pour Neuf-Brisach, voir la liste des monuments historiques de Neuf-Brisach
 pour Ribeauvillé, voir la liste des monuments historiques de Ribeauvillé
 pour Riquewihr, voir la liste des monuments historiques de Riquewihr
 pour Rouffach, voir la liste des monuments historiques de Rouffach
 pour Sainte-Marie-aux-Mines, voir la liste des monuments historiques de Sainte-Marie-aux-Mines
 pour Thann, voir la liste des monuments historiques de Thann
 pour Turckheim, voir la liste des monuments historiques de Turckheim

Selon la base Mérimée, il y a 536 monuments historiques dans le Haut-Rhin (218 dans cette liste et 318 dans les listes communales).

L'église Saints-Philippe-et-Jacques d'Obermorschwihr a deux notices différentes.

L'abbaye de Marbach, le champ de bataille de la Tête-des-Faux, l'Hartmannswillerkopf et les stèles géodésiques de Sausheim et Oberhergheim se trouvent sur plusieurs communes.

|}

Anciens monuments historiques 

|}

Mobiliers historiques 
Selon la base Palissy, il y a 1094 objets monuments historiques dans le Haut-Rhin (hors communes ayant une liste séparée).

Annexes

Articles connexes 
 Monument historique (France)
 Liste des monuments historiques d'Ammerschwihr
 Liste des monuments historiques de Bergheim
 Liste des monuments historiques de Colmar
 Liste des monuments historiques d'Ensisheim
 Liste des monuments historiques de Guebwiller
 Liste des monuments historiques de Kaysersberg
 Liste des monuments historiques de Masevaux
 Liste des monuments historiques de Mulhouse
 Liste des monuments historiques de Neuf-Brisach
 Liste des monuments historiques de Ribeauvillé
 Liste des monuments historiques de Riquewihr
 Liste des monuments historiques de Rouffach
 Liste des monuments historiques de Sainte-Marie-aux-Mines
 Liste des monuments historiques de Thann
 Liste des monuments historiques de Turckheim

Liens externes

Références 

Haut-Rhin
monuments historiques